John Ross Key est un nom pouvant faire référence à :

  (1754-1821), avocat, officier de la Continental Army et juge américain, père de l'avocat Francis Scott Key ;
 John Ross Key (1832-1920), peintre américain, petit-fils de l'avocat Francis Scott Key.